Tenisový turnaj ATP If Stockholm Open 2012 se konal ve dnech 15. až 21. října ve švédském hlavním městě Stockholmu. Hrál se na uzavřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj byl zařazen do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 486 500 eur.

Obhájcem singlového titulu byl Francouz Gaël Monfils, kterého v úvodním kole vyřadil švédský hráč Patrik Rosenholm, startující na divokou kartu. Monfils následně odstoupil ze čtyřhry pro zranění kolena. Soutěž dvouhry vyhrál druhý nasazený český hráč Tomáš Berdych po finálovém vítězství nad francouzskou turnajovou jedničkou Jo-Wilfriedem Tsongou. Zápas měl třísetový průběh a skončil poměrem 4–6, 6–4 a 6–4. Berdych si tak připsal osmý singlový titul kariéry a upevnil si 6. místo na žebříčku ATP. Deblový titul připadl třetímu nasazenému brazilskému páru Marcelu Melovi a Brunu Soaresovi, který svedl úspěšnou finálovou bitvu se švédsko-srbskými turnajovými jedničkami Robertem Lindstedtem a Nenadem Zimonjićem. Utkání musel po setech 6–7(7–4) a 6–4 rozhodnout až supertiebreak, který skončil rozdílem [10–6].

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)
  Tomáš Berdych (vítěz)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Feliciano López (2. kolo)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (semifinále, skreč)
  Jarkko Nieminen (2. kolo)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Nicolás Almagro
  Lleyton Hewitt
  Patrik Rosenholm

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Marius Copil
  Federico Delbonis
  Yannick Mertens
  Maxime Teixeira

 Odhlášení 
ze čtyřhry
  Gaël Monfils (poranění pravého kolena)

 Skrečování 
z dvouhry
  Marcos Baghdatis
  Alejandro Falla
ze čtyřhry
  Marcos Baghdatis (bolest v krku)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Teixeira
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G Soeda
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Y Mertens
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Stahovskij
| RD1-score06-1=6c
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= P-H Mathieu
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= F López
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Ramos
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= R Berankis
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Hájek
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=67
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Falla
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=79

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= D Goffin
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= M Baghdatis
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=78
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= G Soeda
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Stahovskij
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= F López
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= F Mayer
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= R Berankis
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Falla
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0r
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= M Baghdatis
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= J-W Tsonga
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= S Stahovskij
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= R Berankis
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= M Baghdatis
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= J-W Tsonga
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= M Baghdatis
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=2r
}}

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (finále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2012